Никола́й Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Николай Иванович (1864—1942) — священнослужитель Русской православной церкви, царскосельский протоиерей.
 Смирнов, Николай Иванович (1893 — после 1939) — советский государственный деятель, редактор, журналист.
 Смирнов, Николай Иванович (1904—1974) — советский государственный деятель, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Смирнов, Николай Иванович (1906—1962) — советский государственный деятель, председатель Ленинградского горисполкома.
 Смирнов, Николай Иванович (1910—1988) — советский геолог, академик АН СССР.
 Смирнов, Николай Иванович (1917—1992) — советский  военачальник, адмирал флота, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 8—11 созывов.
 Смирнов, Николай Иванович (1918—1989) — советский дипломат.